Habersbach ist ein Gewässername:

 Habersbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl am Wesemichshof, Gemeinde Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Habersbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs (zum Oberrhein) zwischen dem Forsthaus Stumpfwald und Kleehof, beide Gemeinde Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Haberbach 
 Hadersbach